Особняк с привидениями

 Особняк с привидениями — разновидность городской легенды.
 «Особняк с привидениями» — аттракцион в развлекательных парках компании Disney Parks (Walt Disney Imagineering).
 «Особняк с привидениями» — американский комедийный фильм 2003 года.

См. также 
 «Дом с привидениями» — ряд фильмов.